Nshimirimana ist der Familienname folgender Personen:
 Abbas Nshimirimana (* 1998), burundischer Fußballspieler
 Adolphe Nshimirimana († 2015), burundischer General
 David Nshimirimana (* 1993), burundischer Fußballspieler
 Ismail Nshimirimana, burundischer Fußballspieler
 Joachim Nshimirimana (* 1973), burundischer Langstreckenläufer
 Jospin Nshimirimana (* 2001), burundischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Nshimiyimana